Neira peut faire référence à :

Patronyme 

Álvaro de Mendaña y Neira, navigateur espagnol,
, cycliste espagnol,
, écrivain et professeur chilien,
, footballeur chilien,
, athlète colombien,
, footballeur argentin,
Manuel Neira, footballeur chilien,
Miguel Ángel Neira, footballeur chilien,
, chanteur chilien.

Lieux 

Neira, ville de Colombie,
, une province de Colombie.
Neira, une rivière de Galice.